Players Championship 2018 – osiemnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Turniej ten rozegrany został w dniach 19-25 marca 2018 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 50 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 15 000
Runda 1: £ 10 000

Najwyższy break turnieju: £ 5000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 143, 134, 121, 106, 100  Ronnie O’Sullivan
 141, 127, 124  Mark Williams
 137, 133, 133, 117, 115, 105  Shaun Murphy
 133, 107  Ryan Day
 130  Luca Brecel
 129, 102  Stephen Maguire
 128, 123, 117, 109, 100  Judd Trump
 119  Ding Junhui
 107, 103  Neil Robertson
 107  Anthony McGill

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

2018 w sporcie
2018 w Wielkiej Brytanii
Snooker w Walii
Rankingowe turnieje snookerowe
Llandudno